Раду Лупу (; ) — румынский пианист.

Биография 
Из еврейской семьи: отец, Меер Лупу, был адвокатом; мать, Ана Габор — филолог. В 6 лет начал играть на фортепиано, в 12 дал первый публичный концерт. Окончив художественную школу в Брашове, поступил в Бухарестскую консерваторию в класс Флорики Музическу. В 1961 году поступил в Московскую консерваторию, где среди его преподавателей были Генрих Нейгауз и Станислав Нейгауз.

Жил в Лондоне.

Был женат на Элизабет, дочери британского дипломата Арчибальда Дункана Уилсона.

Скончался 17 апреля 2022 года.

Репертуар 
Моцарт, европейские романтики от Бетховена и Шуберта до Грига и Брамса, Дебюсси, Яначек, Барток.

Творческие контакты 
Выступал вместе с Барбарой Хендрикс, Даниэлем Баренбоймом, Мюрреем Перайей.

Признание 
Первая премия на Конкурсе пианистов имени Вана Клиберна (1966), первая премия на Международном фестивале имени Джордже Энеску (1969), первая премия на Международном конкурсе пианистов в Лидсе (1969), премия Эдисона (1995), премия Грэмми (1996), премия Артуро Бенедетти Микеланджели (2006). Введён в Зал славы журнала Gramophone.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 Дискография

Академические музыканты Румынии
Пианисты Румынии
Выпускники Московской консерватории
Персоналии по алфавиту
Лауреаты премии «Грэмми»
Лауреаты Международного конкурса пианистов в Лидсе
Зал славы Gramophone